Agn har flera betydelser:

 Agn – skärmfjäll och blomfjäll på växter, se gräs
 Agn – naturligt bete som bland annat används inom fiske, se bete (fiske)
 AGN – förkortning för aktiv galaxkärna
 AGN – International Air Transport Association kod för Air Gabon